Die 14. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand 2011 in Mexiko statt. Das beschloss das FIFA-Exekutivkomitee am 27. Mai 2008 in Sydney (Australien). Mexiko setzte sich gegen die Kandidaturen Tschechiens und des Irans durch. Weltmeister wurde die Mannschaft aus Mexiko.

Spielorte

Teilnehmer

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

Vorrunde 
Die Vorrunde wird in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweiligen Gruppenersten und -zweiten das Achtelfinale.

|}

Finalrunde 
Aufgrund der klimatischen Verhältnisse (hohe Temperaturen) und um die Belastung der Spieler zu mindern, wurde im Vorfeld von der FIFA beschlossen bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten die Begegnungen ohne Verlängerung im Elfmeterschießen zu entscheiden.

Übersicht 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei

Finale

Beste Torschützen

Auszeichnungen

adidas Goldener Ball 
Alle drei Auszeichnungen in dieser Kategorie gingen an Spieler von Weltmeister Mexiko: Der "Goldenen Ball" für den besten Spieler ging an Julio Gómez. Den "Silbernen Ball" erhielt Jorge Espericueta und den "Bronzenen Ball" Carlos Fierro.

adidas Goldener Schuh 
Der Ivorer Souleymane Coulibaly, der allein neun der zehn Treffer seiner Mannschaft erzielte, gewann den "Goldenen Schuh" für den besten Torschützen des Turniers. Mit seinen neun Toren in nur vier Spielen egalisierte er zudem den bisherigen Rekord des Franzosen Florent Sinama-Pongolle, der jedoch sechs Spiele dafür benötigte. Der "Silberne Schuh" ging an den Deutschen Samed Yesil und der "Bronzene Schuh" an den Brasilianer Adryan. Da drei Spieler jeweils fünf Tore erzielt hatten, entschieden die Anzahl der Torvorlagen und die Spielminuten über die Rangfolge.

adidas Goldener Handschuh 
Mit dem "Goldenen Handschuh" für die beste Torhüterleistung wurde der Uruguayer Jonathan Cubero (Mathías Cubero) ausgezeichnet.

FIFA-Fairplay-Auszeichnung 
Den "FIFA Fairplay-Preis" gewann die japanische U-17 Mannschaft.

Schiedsrichter 
Für die 52 Spiele der U-17-Weltmeisterschaft 2011 wurden von der FIFA folgenden Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistenten nominiert. Die kursiv gesetzten Assistenten kamen letztlich nicht zum Einsatz.

Doping 
Von 208 genommenen Dopingproben waren 109 positiv auf Clenbuterol. Betroffen waren Spieler von 19 Mannschaften. Dies hatte für die Spieler aber keine Konsequenzen, weil der Befund auf verseuchtes mexikanisches Fleisch zurückgeführt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website der FIFA

Einzelnachweise 

2011
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Mexiko)
Sportveranstaltung in Mexiko